Nikolos steht für:

 Nikolos, griechische Insel
 Nikolos (Vorname), männlicher Vorname

Siehe auch:
 Nicolosi (Begriffsklärung)
 Nikolaos